Fanning Island kan syfta på:

Geografi

Falklandsöarna 

 Fanning Island (ö i Falklandsöarna),

Kiribati 

 Tabuaeran Island, atoll, Linjeöarna, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar